Сезон ФК «Вільярреал» 2013—2014 - 83-й за ліком сезон футбольного клубу Вільярреал. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у розіграші Копа-дель-Рей.

Склад команди 
Станом на червень 2014 року.

Склад і статистика 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Примітки 

Сезони ФК «Вільярреал»
Villarreal CF